И́фни (, ) — бывшая испанская провинция, анклав на атлантическом побережье современного Марокко, входившая в Испанское Марокко. Передана Марокко в 1969 году. Административный центр — город Сиди-Ифни. На момент передачи Марокко имела территорию 1502 км² с населением 51 517 (1964 г.). Основу экономики составляло рыболовство.

История 
В 1476 году основано испанское поселение , служившее перевалочным пунктом для работорговли. Рабов переправляли на сахарные плантации Канарских островов. В 1524 году под натиском войск Саадидов испанцы покинули данную территорию.

Испания воспользовалась существованием крепости Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенья  в качестве аргумента в середине XIX века, во время соперничества с Францией за Магриб, хотя точное месторасположение данной крепости к тому времени достоверно известно не было. После короткой войны Марокко, в соответствии с , уступило суверенитет над Ифни Испании 26 апреля 1860 года. В 1912 году по Фесскому договору с Францией и султаном Марокко была подтверждена принадлежность Ифни Испании. Тем не менее, долгое время Испания формально управляла территорией. Лишь в 1934 году в Сиди-Ифни поселился испанский генерал-губернатор.

Во время диктаторского правления Франко в 1958 году колония Ифни была переименована в провинцию, для того, чтобы избежать критики со стороны ООН за отказ провести деколонизацию.

С момента получения независимости в 1956 году, Марокко постоянно претендовало на территорию Ифни. В августе 1957 года оно объявило франко-испанский договор 1912 года недействительным. В конце 1957 года начались регулярные пограничные инциденты, организованные марокканской националистической партией Истиклал и молчаливо поддерживаемые королём. Испанская армия ушла с большей части провинции и соорудила оборонительную линию вокруг столицы Сиди-Ифни. Марокко заняло территорию, с которой ушла армия. Испано-марокканский конфликт часто называется «забытой войной». Хотя война никогда официально не была объявлена, 1 апреля 1958 года Испания и Марокко подписали соглашение при Ангра-Синтре, согласно которому сектор Тарфая (Мыс Хуби) отходила Марокко. Территория, де-факто захваченная Марокко в Ифни, не была возвращена Испании, так что после 1957 года Испания фактически контролировала лишь город Сиди-Ифни.

Резолюции ООН 1960 и 1965 годов, требовавшие деколонизации Ифни и Западной Сахары, вынудили Испанию пойти на дальнейшие переговоры с Марокко. 4 января 1969 года Ифни была передана Марокко.

Генерал-губернаторы Ифни 
Список генерал-губернаторов провинции Ифни:
 1958—1961 — Мариано Гомес Самальоа-и-Кирсе.
 1961—1964 — Хоакин Агулья Хименес Коронадо.
 1964—1969 — Адольфо Артелехо Кампос.

Филателия 
Испания начала выпуск почтовых марок для Ифни в 1941 году. Вначале на испанские марки ставилась надпечатка «TERRITORIO DE IFNI». Марки самостоятельного  появились в 1943 году. Выходило в среднем около 10 новых марок в год, последний выпуск датируется 23 ноября 1968 года.

Большая часть марок доступна для коллекционеров, но очень часто они не погашены. Это вызывает подозрение, что истинной целью выпуска марок был доход с их продажи филателистам, а не использование для оплаты потока почтовой корреспонденции местного населения.

См. также 
 Война Ифни
 Испанское Марокко

Примечания

Литература

Ссылки 
 Santa Cruz de la Mar Pequeña: Una Fortaleza Canaria en el Sahara 
 Марки  Ифни в онлайн-каталоге «Стэнли Гиббонс» 
 Ifni — информация о марках Ифни в базе данных  («Энциклопедия почтовых ведомств. Энциклопедия истории почты») 
 Stamp Master Album Stamp Site 

История Марокко
Бывшие колонии Испании